

Лосіха — село, Косіхинський район, Алтайський край
 Лосіха — селище, Первомайський район, Алтайський край